Деснянський район (Київ) 
Деснянський район (Чернігів) 

Особи:
 Деснянський Іван (? – 1956) – письменник, бібліофіл.